Inzenhof ist der Ortsname von

 Inzenhof (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Inzenhof (Pilsach), Ortsteil der Gemeinde Pilsach, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

 Inzenhof (Burgenland), Gemeinde im Burgenland, Österreich
 Inzenhof (Gemeinde Pitten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pitten, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Inzenhof (Gemeinde Allerheiligen), Ortsteil von Allerheiligen bei Wildon, Bezirk Leibnitz, Steiermark